Bangkok Dangerous (1999), film thaïlandais d'Oxide Pang Chun et Danny Pang
 Bangkok Dangerous (2008), film américain d'Oxide Pang Chun et Danny Pang (remake du précédent)